Planty mohou označovat:

 Planty (park) – název pro druh městských parků v Polsku)
 městské parky:
 Planty (Kališ) – městský park v Kališi v Polsku
 Planty (Krakov) – městský park v Krakově v Polsku
 Planty (Rawicz) – park v městě Rawicz v Polsku
 Planty (Toruń) – městský park v Toruni v Polsku
 Planty (Stargard) – park ve městě Stargard v Polsku
 Planty (Białystok) – park ve městě Białystok v Polsku
 Planty (Chełmno) – městský park v Chełmnu v Polsku

 obce:
 Planty (Polsko) – obec ve podleském vojvodství v Polsku
 Planty (Aube) – obec ve Francii

 městské čtvrti:
 Planty (Radom) – čtvrť v Radomi v Polsku
 Planty (Zamość) – sídliště v Zamośći v Polsku

Rozcestníky - místopisné jméno